

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Olszewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Olszewko – część wsi Załakowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Olszewko – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Olszewko – część wsi Olszewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Zobacz też 
 Olszewo